Палмариљо има више значења:

 Палмариљо, Палмариљо Сан Мартин (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палмариљо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмариљо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмариљо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмариљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмариљо (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмариљо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмариљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику